

Cinema 
 Aviator (The Aviator) – film del 1985 diretto da George Miller
 The Aviator – film del 2004 diretto da Martin Scorsese

Musica 
The Aviator – traccia dell'album Purpendicular dei Deep Purple del 1986
 Aviator – album dei Funker Vogt del 2007

Altro 
 Aviator – modello di occhiali della Bausch & Lomb
 Aviator – marca di carte da gioco di proprietà della USPCC